Valy Hedjasi, Perzisch: ولی (Mashhad, 19 mei 1986) is een Afghaanse zanger, woonachtig in Duitsland. Zijn vader, een muzikant en zijn moeder beïnvloedden zijn liefde voor muziek. Zijn familie verhuisde naar Heidelberg (Duitsland) toen hij nog jong was.

Valy bespeelt vanaf zijn zevende traditionele instrumenten. Jaren later werd hij door de muzikant Nasrat Parsa onderricht en beïnvloed. Bovendien liet Valy zich beïnvloeden door Arabische muziek. Hij brak in Afghanistan door met zijn eerste twee singles Delamo Shekoondi en Bia Tu, beide van het album After Love (oktober 2007).

Discografie 
Albums
 After Love, oktober 2007
 Setareh, 2008
 Crazy In Love, 2011-2012

Afghaans zanger